Chuang Chia-jung e Darija Jurak erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non partecipare insieme. Chuang ha fatto coppia con Zheng Saisai. Invece Jurak ha fatto coppia con Anastasija Rodionova. Entrambe le coppie sono state sconfitte da Gabriela Dabrowski e Jeļena Ostapenko, rispettivamente al primo e secondo turno.

In finale Ekaterina Makarova e Elena Vesnina hanno sconfitto Andrea Hlaváčková e Peng Shuai con il punteggio di 6-2, 4-6, [10-7].

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic (quarti di finale)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (campionesse)
  Sania Mirza /  Barbora Strýcová (semifinale)
  Chan Yung-jan /  Martina Hingis (quarti di finale)

  Chan Hao-ching /  Jaroslava Švedova (semifinale)
  Andrea Hlaváčková /  Peng Shuai (finale)
  Abigail Spears /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (primo turno)

Wildcard 

  Fatma Al-Nabhani /  Mona Barthel (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2017